«That ’90s Show» () — одиннадцатый эпизод девятнадцатого сезона мультсериала Симпсоны. Премьера эпизода состоялась 27 января 2008 года.

Сюжет 
Зимним морозным вечером Симпсоны сидят у камина и дрожат от холода, потому что Гомер не заплатил за тепло. Пытаясь согреться, они бросают в огонь ненужный хлам и, найдя старую коробку с вещами Мардж, находят там документ из университета. Гомер и Мардж решают рассказать детям историю, которая произошла с ними во времена юных свиданий в 1990-х годах. Гомер тогда выступал в R&B-группе вместе с Ленни, Карлом и Лу, а Мардж получила извещение из университета об успешном приеме. Но её мечта стоила целых 3000 долларов в год и, чтобы подарить счастье своей девушке, Гомер решает уйти из группы и устроиться на работу к своему папе. Накопив нужную сумму, юный Симпсон оплачивает обучение для возлюбленной. Счастливая студентка Мардж познает новый мир и увлекается привлекательным и умным профессором истории. Разочарованный Гомер, переживая измену Мардж, возвращается в группу, пишет депрессивные песни и начинает принимать наркотики.

Интересные факты

 Название эпизода «That ’90s Show» намекает на ситком «Шоу 70-х» ().
 Сцена с якобы Марвином Кобейном является явной пародией на аналогичную сцену в фильме Назад в будущее, где фигурирует некий Марвин Берри, звонящий своему кузену Чаку.
 Также в одной из сцен отчётливо слышится, как Продавец Комиксов произносит фразу «…и поэтому „Властелин колец“ никогда не будет экранизован.»
 Группа, впоследствии основанная Гомером, является пародией на группу Nirvana.
 При разделе имущества Гомер отдаёт Мардж акции Майкрософт, а себе берёт акции обанкротившейся в будущем корпорации Enron.
 Также при разделе Гомер забирает себе виниловую пластинку The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd.
 В самом конце Мардж говорит, что ей страшно за будущее, и произносит имя певицы Бритни Спирс.
 В сериале присутствует отсылка к серии игр Sonic The Hedgehog в качестве свадебной рекламы.
 Также в серии Гомер упоминает о другом детище Мэтта Грейнинга Футурама.
 M: Music News, передача, которую смотрит Мардж, является отсылкой к MTV News. Также в эпизоде участвует Курт Лодер — ведущий MTV News.